Андржиевский (Андржеевский; Andrzejewski, Andrzejowski) — польская фамилия:

 Андржиевский, Антон Лукьянович (1785—1868) — российский ботаник.
 Андржеевский, Борис Леопольдович — поэт и издатель.
 Андржиевский, Константин Клитович (1859—1908) — российский полковник, герой Цусимского сражения.